L'univers de Blazer Drive est un univers de fiction créé par Seishi Kishimoto dans lequel se déroule l’histoire du shōnen manga Blazer Drive.

Univers
Dans un futur proche, le réchauffement climatique entraine une destruction de l'environnement. Une ville a été choisie pour accueillir une expérience mêlant espaces verts et urbains, Néo-Tokyo. Un système d'énergie reposant sur des stickers est apparu et permet, par simple apposition, la libération d'énergie comme le feu, la glace ou l'électricité, ou encore la lumière. Nouvelle source d'énergie écologique, ces Mystickers font partie du quotidien de la population. Certains humains sont capables de dompter ces Mystickers : on les appelle les Blazers.

Organisations et Sociétés

Guardians
C'est une organisation composée principalement de Blazers. Leur but est de combattre les Blérants, des Blazers errants qui ont quitté le droit chemin à la recherche de pouvoir. Les Guardians sont répartis par section dans tout Néo-Tokyo avec un chef à la tête de chaque section.

Kirinkai
La Kirinkai est une organisation dont le but est encore assez mystérieux. À leur tête se trouvent les cinq piliers de la Kirinkai possédant chacun un Mysticker très rare appelé Kirin.

Next Corp
Next Corp est une société qui, d'après leur slogan, ouvre une nouvelle ère grâce aux plus récentes technologies. C'est cette société qui vend les Mystickers, énergies qui aident Néo-Tokyo à devenir une ville verte. À sa tête se trouve un Blazer nommé Albert.

Légendes et définitions

Blazer Drive
Il se dit que quand un Blazer se bat, au fur et à mesure qu'on superpose des Mystickers, une sorte de tension, caractéristique des Blazers, s'élève. C'est rare, mais quand cette tension atteint son paroxysme, le corps du Blazer rougit, il ne ressent plus la douleur et sa force est doublée. Mais en contre-partie, le corps subit une charge importante...

Kirin
À l'époque où l'existence des Blazers a été confirmée, la légende disait que certains d'entre eux possédaient des Mystickers surpassant tous les autres en puissance, et dont on distinguait les pouvoirs par différentes couleurs, cinq noms circulaient :

 le Kakutan noir ;
 le Sakumei blanc ;
 le Shôko bleu ;
 le Enku rouge ;
 le Kirin jaune.

Il se disait que chacun de ces cinq Mystickers choisissait lui-même son Blazer selon sa couleur.

Blazer Drive